«Азербайджан» () — стихотворение азербайджанского поэта Самеда Вургуна, написанное c 1933 по 1935 год.

История стихотворения 
Стихотворение «Азербайджан» было написано в 1933 году. По замыслу Вургуна стихотворение «Азербайджан» является прологом к его эпопее «Азербайджан», состоящей из нескольких поэм, которые охватывают жизнь народа на протяжении многих веков.

Сам поэт писал о своём стихотворении:

В 1959 году стихотворение вошло в «Хрестоматию по литературе народов СССР».

На слова стихотворения азербайджанским композитором Алекпером Тагиевым написана одноимённая песня «Азербайджан».

Строки из стихотворения выгравированы на постаменте памятника поэту в Баку, установленному в 1961 году (скульптор — Фуад Абдурахманов; архитектор — Микаэль Усейнов).

Переводы 
На русский язык стихотворение было переведено Аделиной Адалис, которая, по признанию самого Самеда Вургуна, была «лучшей переводчицей». По словам литературоведа Фариды Велихановой, Адалис в своём переводе «пользуется той свободой воплощения, которая даёт простор для воспроизведения патриотического духа оригинала». Тем не менее, перевод Адалис не точный. В нём есть отрывки, которые отсутствуют в оригинале. К примеру, строка «Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода!» и многое другое.

Вскоре после написания стихотворение «Азербайджан» было переведено на белорусский язык Максимом Танком. Этот перевод был включён в готовящуюся к изданию на белорусском языке «Антологию поэзии Советского Союза».

Стихотворение в переводе Глэдис Эванс на английский  было опубликовано в «Azerbaijanian Poetry: Classic, Modern, Traditional» (Москва, 1969) под редакцией Мирзы Ибрагимова.

Анализ стихотворения 
По словам искусствоведа Габиба Бабаева в этом стихотворении, которое Габибов называет «великолепным гимном Отчизне», «с исключительной силой выражена национальная гордость поэта». Поэт лирически сопоставляет образ Родины с родной матерью. В этой связи, Габибов отмечает, что слова «сын» и «мать» в поэме звучат как синонимы слов «мать» и «Азербайджан»:

В статье «Распахнулись твои города…» из журнала «Огонёк» (1959) Я. Гик пишет, что в этом стихотворении, которое, по словам Гика, стало «историческим», Самед Вургун совершил поэтический смотр своей страны.

Согласно литературоведу Фариде Велихановой, в стихотворении есть отрывок, который указывает на начало творческого пути Самеда Вургуна. Этот отрывок не был переведён Аделиной Адалис на русский язык.

Примечания

Литература 
 
 
 

Произведения Самеда Вургуна
Стихотворения 1935 года
Стихотворения на азербайджанском языке